Стопа́ ( ←  «нога, ступня») — структурная единица стиха; группа слогов, выделяемая и объединенная иктом, ритмическим ударением в стихе. Стопу можно рассматривать как «квант» стиха, предел его ритмического деления; такой «квант» состоит из сильной доли, определяемой иктом, и слабой доли, смежной с сильной и заполняющей временно́е пространство по необходимости ритма. Термин восходит к периоду VIII—VII вв. до н. э. и указывает на первоначальное единство стиха, музыки и танца.

Стопа в метрическом стихосложении

Сильная и слабая доля 
Сильная доля стопы, которая определяется иктом, называется арсис (), слабая — тесис (). До V—IV вв. до н. э. термины имели противоположные значения; арсисом называлось восходящее движение (нога поднималась), тесисом — нисходящее движение (нога ударяла о землю). В метрическом стихосложении в стопе сильная доля формируется как правило долгим слогом, или первым из долгих слогов, если долгих слогов несколько; напр. дактиль —́UU, амфибрахий U—́U, бакхий U—́ —, ионик восходящий UU—́ —.

Количество стопы 
Один из принципов метрического стихосложения — фиксированное количество времени, отводимое установленному виду стиха — определяет первую характеристику стопы, её длительность, или количество. Стопа делится на временны́е отрезки, посредством которых измеряется её количество. Такой элементарный временной отрезок называется мора (, соответствует ). Количество мор определяет просодическое время, необходимое для произнесения слога или стопы. При этом считается, что долгий слог занимает две моры, короткий — одну. Количественный состав стопы колеблется от двух до десяти мор.

Качество стопы 
Этот же принцип, вместе с главным свойством квантитативных языков, оппозицией долгих гласных/слогов кратким, определяет вторую характеристику стопы — её слоговый состав, или качество. Стопы одинакового количества могут иметь разное качество, то есть занимая одинаковое просодическое время, состоять из разного числа слогов. Например, количественно равны трибрахий (UUU) и ямб (U—), занимающие 3 моры, дактиль (—UU) и спондей (— —), занимающие 4 моры. Это свойство стопы определяет наличие таких фонетических явлений как, например, ипостаса (изменение длины стопы по слогам, но сохранение по морам).

Трансформация стопы 
В некоторых случаях такие стопы как спондей (—́ —), дактиль (—́UU), анапест (UU—́), в своей номинальной длительности равняясь 4 морам, сводились к длительности ямба (U—́) или трохея (—́U), то есть произносились не в 4, а в 3 моры. При этом, вероятно, долгий слог произносился в 1½ моры, а краткий — в ¾ (так называемые, «иррациональные» стопы). Ускорение темпа таким образом представляется вполне естественным при музыкально-вокальном исполнении метрического стиха, особенно в хоровой лирике. К подобной трансформации поэт прибегал, как правило, по требованиям ритма (т. н. metri causa), либо с целью определённого художественного эффекта.

Наиболее распространенные стопы 
Двух- и трёхсложные стопы, восходящие к простым двудольным и трехдольным музыкальным размерам (2/4 и 3/4) считаются простыми, остальные — сложными. Сложные 5-сложные стопы использовались главным образом в хоровой лирике и позже драме, часто формируя размер, уникальный для стиха и произведения.

Стопа в силлабо-тоническом стихосложении 

Термин «стопа» (вместе с другими понятиями античной метрики), был адаптирован в русском стихосложении. Стопой обозначалась ритмическая группа из одного ударяемого и одного или двух (редко трёх) неударяемых слогов. В русском силлабо-тоническом стихосложении получили распространение пять стоп:
 Хорей: —U → ÚU
 Ямб: U— → UÚ
 Дактиль: —UU → ÚUU
 Амфибрахий: U—U → UÚU
 Анапест: UU— → UUÚ

Особым случаем является адаптированный спондей: —— → ÚÚ. При адаптации спондея, при соблюдении принципа адаптации «долгий в ударный», возникает стопа с двумя ударениями, что нарушает определение стопы как группы слогов, объединенной одним ритмическим ударением. Тем не менее теоретиками русского силлабо-тонического стихосложения такой спондей рассматривался наравне с прочими стопами.

В русском языке превалирующую частотность имеют слова в 3, 4 и 5 слогов; так как в пределах слова присутствует только одно главное ударение, представление русского стиха в адаптированных стопах нивелирует функцию стопы как конструктивного ритмического элемента стиха.

Например, номинальный четырехстопный ямб UÚ|UÚ|UÚ|UÚ в стихе «Бы́л крокоди́л кня́зь, во́лхв, жре́ц, во́ждь» (Г. Р. Державин) приобретает вид ÚU|UÚ|ÚÚ|ÚÚ; ямб первой стопы заменяется трохеем, третьей и четвертой — спондеем, что приводит к нарушению ритма; в ст. «Адмиралте́йская игла́» (UU|UÚ|UU|UÚ) ямб первой и третьей — пиррихием; в ст. «Мой дя́дя, са́мых че́стных пра́вил, // когда́ не в шу́тку занемо́г» (А. С. Пушкин) (UÚ|UÚ|UÚ|UÚ|U // UÚ|UÚ|UU|UÚ) ямб восьмой — пиррихием; и т. п. При этом вторичные ударения слов, которые могут занимать сильные позиции в стопах, динамически несоизмеримы с главными и как элемент ритмообразующего механизма рассмотрены быть не могут. (Предпринимались попытки истолковать это явление, адаптируя понятие ипостасы, в частности В. Я. Брюсовым. Однако в применении к силлабо-тонике концепция ипостасы приводила к некоторым неразрешимым противоречиям; см. Ипостаса.)

Во всех таких случаях стих формально перестаёт быть ямбом; он может получать различное стоповое представление, напр. «Когда не в шутку занемог» можно представить как в виде UÚ|UÚ|UUUÚ (ямб + ямб + пеон 4-й), так в виде UÚ|UÚU|UUÚ (ямб + амфибрахий + анапест), так в виде UÚ|UÚUU|UÚ (ямб + пеон 2-й + ямб) и т. п. В этом случае более корректно утверждение, что стих является [адаптированным] логаэдом. Логаэд, являясь специфически силлабо-метрическим явлением, в античности рассматривался не как фиксированная группа определённых стоп, но как самостоятельная структурная единица, по аналогичной причине. Отсюда в современной теории русского стихосложения появляется тенденция отказаться от понятия стопы и считать основной ритмической единицей собственно стих.

Литература 
 Брюсов В. Я. Краткий курс науки о стихе, ч. 1. — М., 1919 (изд. 2-е, дополн., — М.: ГИЗ, 1924).
 
 
 
 
 

Античная метрика
Метрика
Стихосложение